Kørermesterskabet i Formel 1 (Formula One World Drivers' Championship (WDC)) bliver uddelt af Det Internationale Bilsportforbund (FIA) til den kører som scorer flest point i Løbet af en sæson. Kørermesterskabet blev første gang uddelt i  da det første Formel 1 blev kørt. Nino Farina blev den første som vandt det.

FIA erklærer ikke officielt en verdensmester før det sidste løb i sæsonen er kørt, men en kører kan afgøre det før sæsonafslutningen ved at have en så stor pointføring at det ikke er muligt for nogen andre at vinde det. Kørermesterskabet er blevet afgjort før sæsonafslutningen hele 28 af de 67 Formel 1-sæsonerne som er blevet kørt (til 2016). Den tidligste afgørelse var i 2002, da Michael Schumacher sikrede sig mesterskabstitlen da der seks løb tilbage af sæsonen.

I alt har 33 forskellige kørere vundet kørermesterskabet i Formel 1, med tyske Michael Schumacher samt britiske Lewis Hamilton, som de mest vindende med 7 titler hver. Schumacher besidder også rekorden for flest mesterskabstitler i træk, da han vandt alle 5 i perioden  til . Regerende titelholder er Max Verstappen, som har vundet de seneste 2 verdensmesterskab i 2021 og 2022. Max Verstappen er dog ikke officielt verdensmester endnu, men han har tilstrækkelig pointføring.

Sorteret efter sæson

Noter til tabellen 
* Indikerer at konstruktøren også vandt konstruktørmesterskabet (afholdt siden 1958).

Sorteret efter kører

Sorteret efter nationalitet

Sorteret efter konstruktør 
(Konstruktører i fed skrift kører fortsat aktivt i dag)

Sorteret efter dækproducent

Se også 
 Vindere af konstruktørmesterskabet i Formel 1

Formel 1